Альберто Чивидини (23 февраля 1907 — 31 октября 1961) — аргентинский футболист, который был в составе сборной своей страны на чемпионате мира 1930 года.

Карьера

Клубная 
Первым клубом Альберто Чивидини, в котором он играл с 1929 по 1930 год стал «Сентраль Норте». Через год он перешёл в «Эстудиантил Портеньо», где оставался всего лишь один год, и в 1932 году Чивидини перешёл в «Сан-Лоренсо де Альмагро». В клубе из Буэнос-Айреса он играл вместе с бразильским нападающим Валдемаром де Брито и испанским форвардом Исидро Лангарой. «Сан-Лоренсо» удалось выиграть чемпионат Аргентины по футболу в сезоне 1933 года, когда команда заняла первое место в таблице, будучи на одно впереди «Бока Хуниорс». В 1936 году Чивидини не смог выиграть второй титул, так как его клуб уступил золото «Ривер Плейту». Он закончил свою футбольную карьеру в 1938 году в возрасте 31 года.

Карьера в сборной 
В сборной Аргентины Альберто Чивидини играл в 1929—1930 годах (всего 3 матча). Он сыграл свой первый международный матч 10 ноября 1929 года против Парагвая на чемпионате Южной Америки. Аргентина выиграла матч со счётом 4:1 на стадионе «Нуэво Гасометро» в Буэнос-Айресе. В этом же турнире он сыграл во второй раз, в том матче была одержана победа со счётом 2:0 над Уругваем, на том же стадионе. Через год Чивидини был взят тренером Аргентины Франсиско Оласаром на чемпионат мира 1930 года. На турнире в Уругвае Альберто Чивидини сыграл один матч, когда Аргентина одержала победу со счётом 6:3 над Мексикой на «Сентенарио», Монтевидео, в матче группового раунда. На турнире он больше не играл, в то время как его команда добралась до финала, где затем уступила хозяевам, Уругваю. После окончания чемпионата мира Чивидини завершил международную карьеру.

Ссылки 
 Профиль на weltfussball.de
 Alberto Chividini

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Сан-Лоренсо де Альмагро»
Чемпионы Южной Америки по футболу